Treibs ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Treibs (1899–1983), deutscher Ingenieur und Geochemiker
 Wilhelm Treibs (1890–1978), deutscher Chemiker

Treibs ist ferner ein deutscher Name von Trybsz.